The Wheel Of Time — седьмой студийный альбом немецкой певицы Сандры, выпущенный в апреле 2002 г..

Об альбоме 
Новый альбом Сандры был выпущен 29 апреля 2002 г. после значительного перерыва в творчестве и включал в себя следующие песни (в скобках указаны авторы музыки и текстов):

 Forgive Me (Cretu — Cretu) 4:22
 Footprints (Filz/Schoenherz — Filz/Schoenherz) 3:43
 Motivation (Inker — Inker) 4:00
 I Close My Eyes (Jonas — Jonas/Cretu) 4:05
 Perfect Touch (Cassandra/Filz/Jedner — Filz) 3:43
 Silent Running (Robertson/Rutherford — Robertson/Rutherford) 4:15
 Such a Shame (Hollis — Hollis) 4:17
 Now! (Cretu/Gad — Cretu) 3:59
 Free Love (Gore — Gore) 4:13
 Forever (Ries/Filz — Ries/Filz) 3:44
 The Wheel Of Time (Cretu/Gad — Cretu/Gad) 4:09

Продюсерами песен выступили Мишель Крету и Йенс Гад.

Альбом имел успех у поклонников Сандры, хотя содержал 5 кавер-версий песен 1980-х гг., и в чартах Германии занял 8-е место.

Песни «Forever», «Such a Shame» и «I Close My Eyes» были также выпущены как синглы.

Примечания

Ссылки 

Альбомы Сандры